Амида (, , ) — древний город, располагавшийся на территории современного турецкого города Диярбакыр.
 Амида ( — стояние) — главная ежедневная молитва в иудаизме.
 Амида-нёрай () — будда Амитабха в японской традиции.